George Murdoch (1850-1910) fut le premier maire de Calgary.
 George Murdock (1897-1985) est un anthropologue américain.
 George Murdock (1930-2012) est un acteur américain.
 George Murdoch (1973-), est un catcheur américain.